O Projeto mundo de Shakespeare é uma colaboração entre a Biblioteca Folger Shakespeare em Washington, Zooniverse, e do Dicionário Oxford de Inglês da Universidade de Oxford.
Os organizadores do projeto convidaram cientistas cidadãos para transcrever manuscritos criados por milhares de homens e mulheres dentro e ao redor da vida de Shakespeare. No 400º aniversário da morte do "Bardo", os pesquisadores buscam ampliar seus conhecimentos sobre o período em que ele e seus contemporâneos viviam.

Cientistas cidadãos podem aprender sobre o período transcrevendo cartas e "recibos"(receitas) e livros na primeira fase do projeto. Os organizadores do projeto mais tarde irão adicionar documentos de família, documentos jurídicos e literários

Ver também 
 Galaxy Zoo
 Caro Professor Einstein
 Ciência cidadã

Ligações externas 
Visão geral do projeto (em inglês) 

 
Comunicação
Crowdsourcing
Colaboração online
Ciência cidadã
William Shakespeare